Ужо́вка — река в России, протекает в Починковском районе Нижегородской области. Устье реки находится в 184 км по левому берегу реки Алатырь. Длина реки составляет 13 км.

Исток реки у села Ужово (Ужовский сельсовет) в 10 км к северу от посёлка Ужовка. Река течёт на юго-запад, протекает село Ужово, ниже течёт по лесному массиву. Впадает в Алатырь у деревни Осиновка чуть выше посёлка Ужовка.

Этимология 
По мнению видного мордовского лингвиста Д.В. Цыганкина, наряду с иными широко распространёнными мордовскими наименованиями, гидроним ужовка происходит от мокшанского слова ужа, которое в эрзянском языке эквивалентно слову ужо, а в русском - угол, клин (леса, поляны). Подобные наименования распространены по всему мордовскому ареалу.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Алатырь от истока и до устья, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010500212110000038017
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003801
 Код бассейна — 08.01.05.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Починковского района (Нижегородская область)
Притоки Алатыря